Локтионов — русская фамилия; имеет женскую форму Локтионова.

Известные носители 
 Локтионов, Александр Дмитриевич (1893—1941) — советский военачальник, генерал-полковник.
 Локтионов, Анатолий:
 Локтионов, Анатолий Владимирович (род. 1985) — российский биатлонист.
 Локтионов, Анатолий Гаврилович — российский бизнесмен.
 
 Локтионов, Афанасий Иванович (1917—1999) — Герой Советского Союза.
 Локтионов, Григорий Петрович — Герой Социалистического Труда.
 Локтионов, Максим Викторович (род. 1988) — российский актёр театра и кино.
 Локтионов, Михаил Вячеславович (род. 1964) — доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института философии РАН, предприниматель.
 
 

 Локтионова, Евгения Викторовна — российская шашистка, бронзовая медалистка чемпионата России в молниеносной программе в командном разряде в составе команды Красноярского края (2015).

См. также 
 
 
 Локтионово